Мировая серия Рено () — комплекс автогоночных чемпионатов, проходящих в Европе при содействии автоспортивного подразделения компании Renault. Ныне в серию входит Еврокубок Формулы-Рено 2.0.

История 

Первым гоночным чемпионатом, принадлежащим Мировой серии Рено, стал созданный в 2003 году Еврокубок Формулы-Рено V6. В нём использовались шасси Tatuus и двигатель Nissan 3.5 L V6. В 2004 году чемпионат прекратил своё существование, а под управление Мировой серии Рено вошла Мировая серия Ниссан, которая стала называться Формулой-Рено 3.5. Также с 2005 года Мировая серия стала промоутером Еврокубка Формулы-Рено 2.0 и Еврокубка Меган Трофи.

В июле 2015 года было объявлено, что Мировая серия Рено перестаёт поддерживать Формулу-Рено 3.5, а передаёт контроль над чемпионатом RPM. Однако организация заявила, что будет продолжать контролировать Еврокубок Формулы-Рено 2.0 и Спортивный трофей Рено.

Чемпионы серии

Мировая серия Ниссан/Формула-Рено 3.5

Формула-Ниссан 2000/World Series Lights/Еврокубок Формулы-Рено 2.0

Еврокубок Mégane Trophy

Еврокубок Clio

См. также 
 Еврокубок Формулы-Рено 2.0
 Формула V8 3.5

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта   
 Профиль Формулы Рено 3.5 на сайте Renault Sport  
 Профиль Формулы Рено 2.0 на сайте Renault Sport